Эппс (, ) — английская фамилия. Известные носители:
 Эппс, Джанетт — активный астронавт NASA. 
 Эппс, Джиллиан (род. 1981) — канадская хоккеистка. Амплуа — нападающий.
 Эппс, Майк (род. 1970) — американский комик, актер и рэпер.
 Эппс, Маркус (род. 1995) — американский футболист.
 Эппс, Маркус (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Эппс, Омар (род. 1973) — американский актёр, продюсер, композитор.
 Эппс, Сил (1915—1998) — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Эппс, Таухид (род. 1977) — американский рэпер.